|lugar de nacimiento = Madrid,
|instrumento =
|género = Rap, Hip-Hop
|ocupación = Rapero
|años activo = 2003 — presente
|compañía discográfica = Gamberros Pro, Grimey Music Alter Ego records
|relacionados =Down for the Count, Versus, Natos y Waor, Chirie Vegas, Romo, Gamberros Pro, Ley Rico, The Zombie Kids, Ikki, Carmona, Kunta K, Swan Fyahbwoy, Terry, Vengui, Bebe
|página web = Twitter
}}

Hugo Ortiz, artísticamente conocido como Costa (n. 9  de octubre de 1979) es un rapero español y realizador audiovisual oriundo de Alcalá De Henares y afincado en Madrid capital. Pertenece al colectivo Gamberros Pro, junto a otros Mcs como Chirie Vegas o Romo (MC). Su sello actual es Grimey Music, el mismo que otros artistas como Chulito Camacho y Denom. Colabora activamente en sus canciones con grupos como Natos y Waor, Carmona o Denom entre otros, con bases instrumentales del DJ IKKI, en la mayoría de sus composiciones.

Carrera musical 

Costa inició su carrera artística en el panorama del rap, hip-hop y grafiti perteneciendo a grupos como East Maphia (EM) del que luego salieron otros artistas de otros géneros, principalmente DJ´s, grafiteros, pintores, artistas plásticos como Dudu (Matute), Don Kaputo, Kunta, Miami-Maya, Chirie, etc. Llegando a ser el mismo en sus inicios un reconocido grafitero. Musicalmente comenzó en el grupo de hardcore punk straight edge Down for the Count. Tras su disolución nacería otra banda de hardcore metálico: Versus. Su primera colaboración en lo que a rap se refiere se encuentra en el disco Ley Rico, publicado en 2003. Un año después, Costa publica su primer LP en solitario, titulado Chocolate, con un estilo musical entroncado con el rap de Harlem, Queens, Bronx, y más puramente new yorker. De este álbum se realizó el videoclip del tema "Platoon" rodado en la cárcel de Carabanchel poco antes de su demolición. Este primer álbum recibió varias críticas al ser considerado para muchos un estilo gangsta que poco o nada tenía que ver con la realidad en España. Después de un enfrentamiento con el colectivo musical "Gente Jodida" decidió suavizar su estilo llevándolo a un panorama completamente distinto, sin olvidar sus influencias del Rap de la Costa Oeste americana en cuanto a flows, rimas y tempos; que siempre estarán presentes en menor o mayor medida.

En 2000, el sello Gamberros Pro publicó un recopilatorio de sus artistas donde se incluían también temas inéditos. En dicho disco, Costa tiene un tema con Romo titulado "Hielo", del que se creó un videoclip en el que aparecen ambos con pistolas, chicas desnudas y cocaína. Esto le llevó más críticas, de las que se defendió en el documental "Spanish players vol. 2".

Durante el año de 2008, inició un proyecto audiovisual titulado "Mercado del ghetto" cuyo objetivo era realizar un disco en el que todos los temas tuviesen videoclip. Dicho trabajo nunca vio la luz, aunque sí lo hicieron un par de vídeos con temas inéditos. Este proyecto sin embargo, le sirvió para demostrar una nueva faceta creativa, la de realizador de vídeos, ya que él fue el encargado de la producción y ejecución de éstos. Esta podría considerarse como la primera referencia de Dime filmmakers, que es el sello que utiliza como realizador visual.

El segundo trabajo de Costa se publicó finalmente en 2010, titulado "Morfina". Contó con colaboraciones de gente de Gamberros Pro, además de Carmona, Kunta K y Flavio Rodríguez. Este álbum supuso una evolución tanto del sonido (más influenciado por el rock o la electrónica) como de la temática (más personal). De este LP se produjeron cinco videoclips, aunque inicialmente la idea también era hacer uno por cada canción. 

Poco después de la salida del disco, Costa dirigió un videoclip para The Zombie Kids donde Chirie Vegas, Romo y él mismo colaboraban en el tema "Mamajuana rock". Debido al éxito de este tema, que fusionaba rap y música electrónica, se empezó a relacionar de forma más general a The Zombie Kids con Gamberros Pro, si bien es cierto que la relación viene de largo. Esto supuso en Costa un nuevo giro en las producciones musicales, ya que comenzó a utilizar más la música electrónica. Con esta nueva idea musical en mente, Costa sacó dos EPs con un único tema cada uno. "Alma sucia" y "Joven salvaje", ambos producidos por Ikki.

Saca su tercer disco en solitario, llamado "Bestia", producido íntegramente por Ikki. Fue un tremendo éxito,dado que estuvo 2 semanas en el número 1 de la lista de itunes, y fue un espaldarazo para la carrera de Costa. De él se produjeron 5 videoclips. Si el anterior disco de "Morfina" supuso una evolución, este disco de "Bestia" no hizo más que confirmar un nuevo estilo de hacer rap, fusionando electrónica en las bases de Ikki con las letras de rap de Costa. Aparecen colaboraciones de Carmona, Terry, Chiri Vegas y Romo.

En 2013 Costa lanza un EP junto a Carmona, llamado "Bajo Suelo". Producido por Ikki,cuenta con colaboraciones de Swan Fyahbwoy y Reke. De este EP se sacaron dos videoclips, "Bajo suelo" y "El lado oscuro del corazón", en el que colabora Swan Fyahbwoy. 

A finales de 2014 Costa se estrena en la discográfica Grimey Music lanzando su cuarto disco,llamado "Inmortal", nuevamente producido íntegramente por Ikki. Cuenta con colaboraciones de Natos y Waor, Terry, Kunta K, Carmona, Chi Ching Ching, Swan Fyahbwoy y W. Giovanni. De este disco se extraen 6 videoclips, grabados en diferentes localizaciones como Jamaica y Nueva York. Uno de los videoclips grabados, "Demonios y bares de viejos", en el que colaboran Natos y Waor, tuvo cierta polémica, dado que se anunció que la Policía actuaría de oficio contra ciertas ilegalidades aparecidas en el vídeo, tales como entrar ilegalmente al Metro de Madrid y fumar en los vagones del tren.

A partir de entonces solo ha sacado canciones sueltas: en junio de 2016 sacó "Cómo no te voy a querer"; en enero de 2017 "Utopía" y un mes más tarde "Diablo", también la de Christian Dior con TheZombieKids.

Su último tema vio la luz en julio de 2018, llamado "Ficción", contando con la colaboración de la artista Bebe.

Discografía 
 Chocolate (Gamberros Pro, 2004)
 Mercado del Ghetto - The Mixtape (Gamberros Pro, 2009)
 Morfina (Gamberros Pro, 2010)
 Bestia (Gamberros Pro, 2012)
 Bajo suelo - EP (Gamberros Pro, 2013)
 Inmortal (Grimey Music, 2014)
 Utopía  (Grimey Music, 2017)
 Christian Dior (Grimey Music, 2017)
 Marginal (Grimey Music, 2017)
 Maradona (Grimey Music, 2015)
 Ciudad Pecado (Grimey Music, 2015)
 Inadaptados (Gamberros Pro, 2013)
 EL REY (Grimey Music, 2014)
 Callejon (Grimey Music, 2015)
 MI YEMAYÁ (Grimey Music, 2014)
 Sin Mirar Atrás (Gamberros Pro, 2012)
 "Ejército De Un Sólo Soldado" (Gamberros Pro, 2012)
 “Diablo” (Grimey Music, 2017)
 "Platoon"(Gamberros pro, 2011)
 "Labios Tatuados" ft.Romo (Gamberro pro, 2013)
 MAKE MONEY ft.FYAHWBOY y CHI CHING CHING (Grimey Music, 2015)
 DEMONIOS Y BARES DE VIEJOS ft. NATOS Y WAOR (Grimey Music, 2015)
 "Malo" ft.Carmona y Reke (Gamberro pro,2013)
 Ficción ft. Bebe y Mygal X (Grimey Music,2018)
 MALDITO - Full álbum (Grimey Music, 2018)

Referencias 

Raperos de la Comunidad de Madrid